Bundestagswahlkreis 19 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Hamburg-Altona (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Hamburg-Mitte (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Aurich – Emden (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Hamburg-Harburg (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Hamburg V (1949 bis 1961)